Orthorhynchus är ett släkte av skalbaggar. Orthorhynchus ingår i familjen Belidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Orthorhynchus

en:Antillean Crested Hummingbird